61. Turniej Czterech Skoczni (niem. 61. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która przeprowadzona została w sezonie 2012/2013 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 29 grudnia 2012, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2013 przeprowadzony został konkurs w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 4 stycznia odbyły się zawody w Innsbrucku. Ostatni z konkursów odbył się 6 stycznia 2013 w Bischofshofen. Zwycięski tytuł obronił Austriak Gregor Schlierenzauer.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizują tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Legenda:
 Q – zwycięzca pary;
 LL – szczęśliwy przegrany (lucky loser) – zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej;
 nq – nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Przed 61. Turniejem Czterech Skoczni

Nagrody 
Pula nagród w turnieju wyniosła 300 tysięcy franków szwajcarskich. Zwycięzca poszczególnych konkursów otrzymał 20 tysięcy franków.

Faworyci 
Zdaniem większości gazet największe szanse na zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni mieli: lider PŚ – Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Richard Freitag, Severin Freund, Anders Bardal i Andreas Wellinger. Wśród faworytów do zwycięstwa w turnieju, poza tymi zawodnikami, wymieniani byli także Kamil Stoch i Thomas Morgenstern.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 
Przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni odbyło się siedem konkursów indywidualnych Pucharu Świata. Trzy zwycięstwa odniósł Gregor Schlierenzauer, który zgromadził najwięcej punktów PŚ przed rozpoczęciem turnieju. Po dwa konkursy wygrali: Andreas Kofler, Severin Freund. Poniżej znajduje się klasyfikacja dziesięciu najlepszych skoczków w Pucharze Świata po rozegraniu siedmiu zawodów.

Oberstdorf

Sędziowie

Kwalifikacje

Konkurs główny

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen

Sędziowie

Kwalifikacje

Konkurs główny

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Bischofshofen

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turniej Czterech Skoczni
2012 w Niemczech
Puchar Świata w skokach narciarskich 2012/2013
2013 w Niemczech
2013 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen